«The Ballad Hits» — четверта компіляція шведського гурту «Roxette». Випущена 2002 року.

Список композицій 
 «A Thing About You»
 «It Must Have Been Love»
 «Listen to Your Heart» (Swedish Single Edit)
 «Fading Like a Flower (Every Time You Leave)»
 «Spending My Time»
 «Queen of Rain»
 «Almost Unreal»
 «Crash! Boom! Bang!» (Single Edit)
 «Vulnerable» (Single Edit)
 «You Don't Understand Me»
 «Wish I Could Fly»
 «Anyone»
 «Salvation»
 «Milk and Toast and Honey» (Single Master)
 «Breathe»

Бонусний EP 
 «The Weight of the World»
 «It Hurts»
 «See Me»
 «Every Day»

Сингли 

 «A Thing About You»
 «A Thing About You»
 «The Weight Of The World»

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2002
Збірки Roxette
Англомовні музичні альбоми